Cassola o aixecador, penúltim pis d'un castell 
 Cassola (cuina), estri de cuina 
 Cassola (Vicenza)
 Cassola de fang, recipient d'argila, rodó, baix i ample, que s'empra per a cuinar aliments al foc, en fogó o al forn
 Manuel Cassola Fernández, militar i polític espanyol del segle XIX